Next Level est un terme issu du jeu vidéo signifiant « niveau suivant » en anglais et peut faire référence à :

Film 
Next Level (The Call Up), film de Charles Barker sorti en 2016.
Jumanji: Next Level (Jumanji: The Next Level), film de Jake Kasdan sorti en 2019.
XXX2: The Next Level (XXX: State of the Union), film de Lee Tamahori sorti en 2005.

Musique 
Next Level, album d'Ayumi Hamasaki sorti en 2009.
 Next Level, troisième single du groupe Aespa, sorti en 2021.

Jeu vidéo 
 Next Level Games, un studio de développement canadien de jeux vidéo.